Дэ́нни Бойл (, род. 20 октября 1956, Манчестер, Великобритания) — британский кинорежиссёр и продюсер, получивший всемирную известность после выхода его фильма «На игле».

Биография 
Дэнни Бойл родился в Манчестере (Англия) в семье ревностных католиков.
Будучи подростком посещал церковную школу, его семья полагала, что Дэнни станет священником.
Но в возрасте 13 лет, послушавшись совета священника, он решил не поступать в семинарию.
Окончил Бангорский университет в Уэльсе.

Карьеру начал с работы в театре. С 1982 по 1985 год работал арт-директором Королевского придворного театра, и ещё в течение двух последующих лет — заместителем директора.

В 1980-х Бойл продолжил карьеру на телевидении. Он выступил режиссёром двух эпизодов успешного британского сериала «Инспектор Морс» по романам Колина Декстера.

Режиссёрским дебютом стал триллер «Неглубокая могила». Фильм получил положительные оценки критиков и имел коммерческий успех. Громкий успех ожидал следующий фильм Бойла — «На игле». После не очень успешного фильма «Жизнь хуже обычной» Бойлу было доверено снять фильм «Пляж» с находившимся в зените славы Леонардо Ди Каприо в главной роли. Несмотря на большие ожидания, фильм с 50-миллионным бюджетом был встречен довольно холодно и собрал сравнительно скромную кассу.

Следующим проектом Бойла стал малобюджетный фильм ужасов «28 дней спустя», сценарий к которому написал автор «Пляжа» Алекс Гарленд. Кассовые сборы превысили бюджет в 10 раз, а сам фильм получил огромное количество положительных отзывов, положив начало новой волне зомби-хоррора и заработав статус «культовый». В 2007 году вышло продолжение под названием «28 недель спустя», режиссёром которого стал испанец Хуан Карлос Фреснадильо, а Бойл выступал в качестве исполнительного продюсера.

После фильма «28 дней спустя» последовала криминальная комедия «Миллионы» и фантастический фильм «Пекло» с Киллианом Мёрфи и Роуз Бирн.

Всемирную славу Бойлу принёс его следующий фильм — «Миллионер из трущоб», который получил премию «Оскар» как лучший фильм 2008 года.

В конце 2010 года на экраны вышел следующий фильм Бойла — «127 часов», основанный на реальных событиях с американским альпинистом (в главной роли — Джеймс Франко).

В начале 2011 года на сцене Королевского национального театра состоялась премьера спектакля «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером в главных ролях. Спектакль имел оглушительный успех и признание критиков. Позже запись спектакля была показана в кинотеатрах по всему миру в рамках проекта National Theatre Live.

В 2012 году Бойл поставил церемонию открытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Его работа получила преимущественно восторженные оценки.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 1994 — премия «Серебряная раковина» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую режиссуру — за фильм «Неглубокая могила»
 1995 — награда Александра Корда Британской Академии кино и телевидения — за фильм «Неглубокая могила»
 1996 — премия «Золотая игла» Международного кинофестиваля в Сиэтле за лучшую режиссуру — за фильм «На игле»
 1997 — премия BAFTA за фильм «На игле»
 2008 — премия «Золотой глобус» за лучшую режиссуру за фильм «Миллионер из трущоб»
 2009 — премия «BAFTA» за «Миллионер из трущоб»
 2009 — премия «Оскар» за лучший фильм 2008 года «Миллионер из трущоб»

Номинации 
 1996 — награда Александра Корда Британской Академии кино и телевидения за фильм «На игле»
 1996 — премия «Империя» за лучшую режиссуру за фильм «Неглубокая могила»
 1997 — премия «Империя» за лучшую режиссуру за фильм «На игле»
 2000 — премия Берлинского кинофестиваля за фильм «Пляж»

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Гойя»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему режиссёру
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Выпускники Бангорского университета
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему режиссёру